Ásdís Thoroddsen – regista, produttrice, sceneggiatrice e attrice islandese
 Gunnar Thoroddsen – politico islandese, Primo ministro dell'Islanda
 Halldóra K. Thoroddsen – scrittrice islandese
 Jón Thoroddsen – poeta e romanziere islandese